Simon de Waal (militair), een Nederlands militair
 Simon de Waal (schrijver), een Nederlands schrijver en politiefunctionaris